Huszlew (plaats), plaats in Polen
 Huszlew (gemeente), gemeente in Polen